Le Tri-nations 1999 est remporté pour la troisième fois par la Nouvelle-Zélande avec trois victoires.

Classement

Résultats

Lien externe 
  

1999
Rugby à XV en 1999
Sport en Afrique du Sud en 1999
Sport en Australie en 1999
Sport en Nouvelle-Zélande en 1999